FEN est un sigle qui peut désigner :
 Fédération de l'Éducation nationale, un ensemble de syndicats français ;
 Fédération des étudiants nationalistes, un groupe français d’extrême droite, aujourd'hui disparue ;
 Forsyth-Edwards Notation (en français, notation Forsyth-Edwards), un système de codification des positions pour le jeu d'échecs ;
 France Espace Naturisme, une structure dissidente de la Fédération française de naturisme, créée en 2002.

Fen est aussi un nom qui peut désigner :
 Fen, une rivière d'Asie ;
 Fen, un groupe de black metal/post-rock anglais ;
 fen, la plus petite division de la monnaie chinoise (1 dixième de jiao, soit 1 centième de yuan).